Andrzej Firlej (starosta śmidzyński), (zm. ok. 1674)
 Andrzej Firlej (kasztelan radomski) – kasztelan małogoski, radomski, starosta kowelski (zm. 1609),
 Andrzej Firlej (zm. 1585) – sekretarz królewski, kasztelan lubelski, starosta sandomierski, sobowidzki 
 Andrzej Firlej (zm. 1661) – kasztelan lubelski, rotmistrz królewski 
 Andrzej Firlej (kasztelan kamieński) – kasztelan kamieński, rotmistrz pancerny, starosta mukarowski, (zm. 1719),
 Andrzej Firlej (wojewoda sandomierski) – rotmistrz królewski, kasztelan bełski, wojewoda sandomierski (zm. 1649),
 Andrzej Firlej (starosta kazimierski) – starosta kazimierski i medyscki, rotmistrz królewski (zm.  po 1622),
 Andrzej Firlej (starosta śmidzyński, drugi) – starosta śmidzyński, zm. (1668), 
 Mikołaj Andrzej Firlej – rotmistrz królewski, zm. (1678).